Гернот Траунер (; родился 7 декабря 1993 года, Вена, Австрия) — австрийский футболист, защитник клуба «Фейеноорд» и сборной Австрии.

Клубная карьера 

Траунер — воспитанник клуба ЛАСК. 31 июля 2010 года в матче против «Рида» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. Летом 2012 года Траунер перешёл в «Рид». 1 сентября в матче против «Штурма» он дебютировал за новый клуб. 7 марта 2015 года в поединке против «Грёдига» Гернот забил свой первый гол за «Рид». Летом 2017 года Траунер вернулся в ЛАСК. 17 февраля 2018 года в поединке против «Райндорф Альтах» Гернот забил свой первый гол за основной состав. 12 декабря 2019 года в матче Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» он отметился забитым мячом. 1 октября 2020 года в поединке Лиги Европы против «Спортинга» Траунер забил гол.

Летом 2021 года Траунер перешёл в нидерландский «Фейеноорд». 15 августа в матче против «Виллема II» он дебютировал в Эредивизи.

Международная карьера 
В 2010 году в составе юношеской сборной Австрии Траунер принял участие в юношеском чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Франции и Нидерландов. В поединке против англичан Гернот забил гол.

16 октября 2018 года в товарищеском матче против сборной Дании Траунер дебютировал за сборную Австрии. 11 ноября 2020 года в поединке против сборной Люксембурга он Гернот забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Австрии

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК ЛАСК
Игроки ФК «Рид»
Игроки ФК «Фейеноорд»